Glosa (taal)
Glösa (Zweden)